МОН — многозначная аббревиатура:

 МОН — мина осколочная направленного взрыва
 МОН — Министерство образования и науки

См. также 
 
 MOH — аббревиатура латиницей